2010 FIFA World Cup South Africa — видеоигра серии «FIFA World Cup», посвящённая чемпионату мира по футболу 2010 года в ЮАР, вышедшая в апреле 2010 года на консолях PlayStation 3, Xbox 360 и ряде других платформ.

Особенности игры 
Игроки могут выбрать одну из представленных сборных, пройти отборочные этапы и привести команду к чемпионству. Доступны как однопользовательский (против компьютера) и многопользовательский (через сервисы «PlayStation Network» или «Xbox Live») режимы.

EA объявила, что игровой процесс по сравнению с «FIFA 10» будет улучшен. В частности, увеличена степень усталости футболистов при игре на высокогорных стадионах, изменена система пробития пенальти.

Команды и стадионы 
В игре представлены 199 из 204 национальных сборных, которые проходили отбор на чемпионат мира. По различным причинам ФИФА не дала согласие на включение в игру сборных Центральноафриканской Республики, Эритреи, Сан-Томе и Принсипи, Бутана и Гуама. Также в список участников не попали команды Брунея, Лаоса, Папуа — Новой Гвинеи и Филиппин, которые не проходили отбор на чемпионат мира. В демо-версии, вышедшей 8 апреля, были доступны только две сборные — Испании и Италии.

Все 10 стадионов чемпионата мира присутствуют в игре. Также используется ряд стадионов со всех регионов мира и несколько сгенерированных компьютером арен.

Отзывы 

Игра получила положительные отзывы.

Примечания 

Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для Wii
Игры для PlayStation Portable
Игры для iOS
Компьютерные игры, разработанные в Канаде